Der Kanton Cazaubon war bis 2015 ein französischer Wahlkreis in der Region Midi-Pyrénées. Er lag im Arrondissement Condom und im Département Gers, Hauptort war Cazaubon.

Der 14 Gemeinden umfassende Kanton war 233,74 km² groß und hatte 4738 Einwohner (Stand: 2012).

Cazaubon
Aufgelöst 2015